Henry Bellingham (zm. 1650) – angielski prawnik i polityk, deputowany z Westmorland, 1. baronet (of Hilsington)
 Henry Bellingham (1846–1921) – irlandzko-brytyjski polityk, deputowany z County Louth, 4. baronet (of Castle Bellingham)
 Henry Bellingham (ur. 1955) – brytyjski prawnik i polityk, par, deputowany z North West Norfolk, baron Bellingham